João de Abranches, filho mais velho de D. Álvaro Vaz de Almada, 1.º conde de Avranches.
 João de Almada (Abranches), capitão de Diu, filho de D. Antão de Almada, 3.º conde de Avranches.
 João de Avranches, bispo de Abranches e arcebispo de Ruão.

Desambiguações de antropônimos